Pojem Ordet má vícero významů:

 Ordet (hra) – divadelní hra Kaje Munka z roku 1925
 Ordet (film) – švédský film režiséra Gustafa Molandera z roku 1943.
 Slovo – originální název dánského filmu režiséra Carla Theodora Dreyera z roku 1955 
 Ordet (studio) – japonské animační studio